Доббин (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1994) — британская бегунья, чемпионка и рекордсменка Великобритании в беге на 200 м (2018).
  (род. 1966) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
  (род. 1943) — ирландский и британский пресвитерианский священник, главный капеллан Британской армии (1995—2000).
  (1814—1857) — американский юрист и политик, министр ВМС (1853—1857).
  (1927—2015) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (1948).
  (1941—2014) — британский политик, член Палаты общин (1997—2014).
  (1815—1888) — британский художник-пейзажист, чьи работы входят в частности в собрания Группы научных музеев и Музея Виктории и Альберта.
 Доббин, Дэвид — австралийский политик, мэр Ку-ринг-гай (1998—1999).
  (род. 1957) — новозеландский музыкант, лауреат премии Новозеландской ассоциации звукозаписывающих компаний лучшему музыканту (1982—1983, 1987—1988, 1995, 2006).
 Доббин, Кейлон (род. 1977) — новозеландский роллер, чемпион Всемирных игр в спринте на 500 и 1000 м (2005) и гонке на 20 000 м на выбывание (2001), брат Шейна Добина.
  (1935—2006) — канадский предприниматель, основатель компании CHC Helicopter.
  (1762—1844) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1832—1837).
 Доббин, Льюис (род. 2003) — английский футболист.
  — американский гольфист, чемпион мира (2007) и мировой рекордсмен (с 2007) по удару на дальность.
  (род. 1972) — ирландский жокей, победитель скачек «Гранд Нэйшнл» (1997).
  (также известен как Дядя Доббин; 1879—1950) — южноафриканский регбист, игрок национальной сборной.
 Доббин, Фрэнк (род. 1956) — американский экономический социолог, специалист по организационному поведению.
 Доббин, Холли — австралийская легкоатлетка, серебряная медалистка Чемпионата Австралии в эстафете 4×100 м (2018).
 Доббин, Шейн (род. 1980) — новозеландский конькобежец и роллер, брат Кейлона Добина.
  (1935—2015) — американский католический священник, президент Университета Вилланова (1988—2006).

См. также 
 Доббин-Линстов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 «Железный Доббин» — название, данное механической лошади, описание которой впервые появилось в журнале «Ежемесячник Популярная Наука» в апреле 1933 года.